

Patronyme 

 Antoine Viguier, capitoul de Toulouse en 1464 et 1477
 Paule de Viguier (1518-1610), baronne de Fontenille, dite « la Belle Paule », personnalité féminine toulousaine
 Jacques Viguier, (1782-1858), homme politique français
 Pierre-François Viguier (1745-1821), missionnaire, orientaliste et linguiste français
 Adrien Viguier (1805-1884), écrivain, dramaturge, critique littéraire français
 René Viguier (1880-1931), botaniste français, professeur de botanique coloniale
 Armand Viguier (1893-1985), pilote de chasse français
 Jean-Paul Viguier (1946-), architecte
 Cyril Viguier (1963-), entrepreneur français de l'audiovisuel et de la télévision
 Frédéric Viguier (1968- ), écrivain français;
 Mickaël Viguier (1973-), acteur et metteur en scène français
 Sabrina Viguier (1981-), joueuse de football 

Ce nom de famille, comme celui de  est dérivé du latin Vicarius.

Autres 
 Affaire Suzanne Viguier
 Viguier, titulaire d’une viguerie
 Viguier d'Andorre, magistrat et chef militaire d’Andorre, responsable de l’ordre public